Afrika-Verein steht für
Afrika-Verein deutscher Katholiken 
Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft